De 3000 meter is een onderdeel binnen de atletiek dat samen met de 800 m en de 1500 m tot de courante middellange afstanden behoort. Voor de mannen is het nooit een olympisch onderdeel geweest. Voor de vrouwen is het onderdeel na de Olympische Spelen van 1992 afgeschaft, en tijdens het WK Atletiek 1995 en de Olympische Spelen van 1996 vervangen door de 5000 m. Het onderdeel staat ook niet op het programma van het wedstrijdcircuit van de IAAF. De afstand is nog wel met enige regelmaat onderdeel van nationale en regionale wedstrijden.

De 3000 m is wel een courant nummer tijdens officiële indoorwedstrijden, en maakt deel uit van zowel de wereldkampioenschappen indoor als de nationale kampioenschappen indoor. Het is de langste afstand die op een indoorbaan wordt gelopen.

Zowel het outdoor- als indoorrecord staan op naam van de Keniaan Daniel Komen.

Top tien aller tijden

Mannen

Bijgewerkt: 21 augustus 2022

Vrouwen

Bijgewerkt: 8 augustus 2022

Continentale records (outdoor)

Bijgewerkt tot 13 maart 2023

Wereldrecordontwikkeling

Mannen

Vrouwen

Externe link
 Records op site IAAF.

Hardlopen